Las Guacamayas peut désigner :

Toponymes

Las Guacamayas : un quartier du sud de la capitale Bogota.

Las Guacamayas : une ville de la municipalité de Lázaro Cárdenas dans l'État de Michoacán ;
 Las Guacamayas : une localité de la municipalité de Del Nayar dans l'État de Nayarit.

Las Guacamayas : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de José Félix Ribas dans l'État d'Aragua ; 
 Las Guacamayas : capitale de la paroisse civile de Las Guacamayas de la municipalité de José Félix Ribas dans l'État d'Aragua.

Voir aussi 
 Guacamayas

Homonymie de toponyme